Amerikai Egyesült Államok
St. Johnsbury (statisztikai település, Vermont)
St. Johnsbury (város, Vermont)